Osoby o tym nazwisku:
 Christie Macaluso – rzymskokatolicki biskup
 Damián Macaluso – urugwajski piłkarz
 John Macaluso – amerykański perkusista i wokalista